Светски куп у биатлону 2011/12 је низ од међународних такмичења у биатлону, која се одржавају крајем 2011. и почетком 2012. године и бодују се за Светски куп. Почео је 28. новембра 2011. тркама у Естерсунду Шведској, завршава се 18. марта у Ханти-Мансијску у Русији, док се Светско првенство одржава од 01.03. до 11.03. у Руполдингу у Немачкој.

Број учесника по државама 

Број биатлонаца неке државе који учествују у Светском купу, одређује се на основу пласмана те државе у Светском купу претходне сезоне.

Календар такмичења 

За резултате у Светском купу, бодоваће се трке у склопу 9 такмичења и трка у склопу Светског првенства, које ће се одржати у Руполдингу

Освојена прва места по државама 

Освојене медаље по државама, након другог кола и подељених 46 од 63 комплета медаља.

Резултати

1. коло —  Естерсунд (30. новембар — 4. децембар 2011. године) 

Поредак првих пет такмичара после 1. кола:

2. коло —  Хохфилцен (9 — 11. децембар 2011. године) 

Поредак првих пет такмичара после 2. кола:

3. коло —  Хохфилцен (15 — 18. децембар 2011. године) 

Поредак првих пет такмичара после 3. кола:

4. коло —  Оберхоф (4 — 8. јануар 2012. године) 

Поредак првих пет такмичара после 4. кола:

5. коло —  Ново Место (11 — 15. јануар 2012. године) 

*Након окончања трке обављена је корекција времена Арнда Пајфера, који је приликом једног гађања погодио мету, али је заказао систем за сигнализацију (тј. мета није пала), због чега је он истрчао казнени круг више него што је требало(). Због тога је његово време умањено за 20 секунди, чиме је он са 5. прешао на 2. место у пласману, са 2.4 секунде испред Мартина Фуркада, али су судије решиле да изједначе њихова времена ), тако да они деле 2. место.

Поредак првих пет такмичара после 5. кола:

6. коло —  Расен-Антхолц (19 — 22. јануар 2012. године) 

Поредак првих пет такмичара после 6. кола:

7. коло —  Холменколен (2 — 5. фебруар 2012. године) 

Поредак првих пет такмичара после 7. кола:

8. коло —  Контиолахти (10 — 12. фебруар 2012. године) 

*Услед веома ниских температура (-26°C) у Контиолахтију (), дошло је до измене првобитног плана, према коме су се прво трчале спринт трке (10.02.) и потере (11.02.), а на крају мешовита штафета (12.02.).

Поредак првих пет такмичара после 8. кола:

Светско првенство у биатлону 2012 —  Руполдинг (1 — 11. март 2012. године) 

Поредак првих пет такмичара после Светског првенства:

9. коло —  Ханти-Мансијск (16 — 18. март 2012. године)

Поредак такмичара у светском купу (Велики кристални глобус)

Мушкарци

Жене

Поредак такмичара у светском купу (Мали кристални глобус)

Појединачно

Спринт

Мушкарци

Жене

Потера

Мушкарци

Жене

Масовни старт

Штафета

Мешовита штафета

Поредак држава у Светском купу 

Поредак држава у Светском купу се рачуна према резултатима појединачних, спринт и штафетних трка.

Напомене

Види још 
 Светско првенство у биатлону 2012. године

Спољашње везе 
 Званични сајт -{IBU}-